M63 peut désigner :

Domaine militaire  
 M63, un fusil d’assauts américain.

Sciences 
Astronomie
 M63, une galaxie de la Constellation des chiens de chasse.

Médecine
 Myopathies, Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Alpine M63, une voiture de course du constructeur français Alpine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres